

Sigle 
 Hardware-in-the-loop

Codici 
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua hiligaynon

Altro 
 Hil – comune dell'Azerbaigian